Blondelle ist der Familienname folgender Personen:
 Siebe Blondelle (* 1986), belgischer Fußballspieler
 Thomas Blondelle (* 1982), belgischer Opernsänger

Blondelle ist:
 Blondelle (Band), britische Indie-Rock-Band

Siehe auch:
 Blondel